Васи́лий Беля́ев:
 Беляев, Василий Александрович (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 Беляев, Василий Андреевич (1937—2012) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва.
 Беляев, Василий Афанасьевич (1904—1957) — советский дипломат.
 Беляев, Василий Васильевич (1867—1928) — русский художник.
 Беляев, Василий Николаевич (1902/1903—1967) — российский кинооператор, режиссёр и сценарист.
 Беляев, Василий Павлович (1901—1943) — советский художник, поэт, журналист.